Науде — фамилия. Может означать:

 Науде, Джошуа Франсуа (1889—1969) — южноафриканский политик.
  (1915—2004) — южноафриканский борец с апартеидом и церковный деятель.

Другое 
  — местный муниципалитет в районе Какаду.